Bio – miejscowość i gmina we Francji
 Biblioteka Inżynierii Oprogramowania – seria wydawnicza z zakresu informatyki
 Port lotniczy Bilbao
 bio- – pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich znaczeniowy związek z życiem